

Série télévisée 
 Carnage, série télévisée britannique diffusée en 2001.

Téléfilm 
 Carnage (Carny), téléfilm canadien d'horreur diffusé en .

Cinéma 
 Carnage (Corruption), film britannique réalisé par Robert Hartford-Davis en 1968 ;
 Carnage (Prime Cut), film américain réalisé par Michael Ritchie en 1972 ;
 Carnage (The Burning), film américano-canadien réalisé par Tony Maylam en 1981 ;
 Carnage, film américain réalisé par Andy Milligan en 1983 ;
 Carnage (The Nail Gun Massacre), film américain réalisé par Bill Leslie et Terry Lofton en 1985 ;
 Carnages, film franco-belge réalisé par Delphine Gleize en 2002 ;
 Carnage, film franco-germano-polonais réalisé par Roman Polanski en 2011.

Musique 
 Carnage, un groupe suédois de death metal fondé en 1988
 Carnage, DJ guatémaltèque actif depuis 2008

Divers 
 Carnage, personnage fictif, ennemi de Spider-Man ;
 Carnage Gaming Convention, festival multijeux organisé chaque année depuis 1998 dans le Vermont.

Homonymie de titre